L'édition 2017 du tournoi de tennis d'Hawaï se déroule du 20 au  à Honolulu, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Zhang Shuai remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Jang Su-jeong, décrochant à cette occasion le deuxième titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hsieh Shu-ying et Hsieh Su-wei.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Catherine Bellis, Louisa Chirico et Kayla Day et de l'Italienne Francesca Schiavone. Elles sont respectivement remplacées par Miharu Imanishi, Ayano Shimizu, Usue Maitane Arconada et Danielle Lao.

Lauréates 
Zhang Shuai remporte le  de sa carrière en simple en WTA 125 en battant en finale Jang Su-jeong.

En double, Hsieh Shu-ying et Hsieh Su-wei remportent le titre en battant en finale Eri Hozumi et Asia Muhammad.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Hawaï
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Honolulu
Sport aux États-Unis en novembre 2017
Tennis en novembre 2017
Tennis aux États-Unis en 2017